Bird Lake ist der Name mehrerer Seen 

in Kanada:
Bird Lake (Bird River), in Manitoba

in den Vereinigten Staaten:
 Bird Lake (Alaska)
 Bird Lake (Arkansas)
 Bird Lake (Lake County, Center Hill, Florida)
 Bird Lake (Lake County, Howey in the Hills, Florida)
 Bird Lake (Pasco County, Dade City, Florida)
 Bird Lake (Pasco County, Lutz, Florida)
 Bird Lake (Washington County, Florida)
 Bird Lake (Louisiana)
 Bird Lake (Hillsdale County, Michigan)
 Bird Lake (Kalkaska County, Michigan)
 Bird Lake (Oscoda County, Michigan)
 Bird Lake (Douglas County, Minnesota)
 Bird Lake (St. Louis County, Minnesota)
 Bird Lake (Mississippi)
 Bird Lake (North Dakota)
 Bird Lake (Harris County, Texas)
 Bird Lake (Montgomery County, Texas)
 Bird Lake (Newton County, Texas)
 Bird Lake (Washington)
 Bird Lake (Wisconsin)

Siehe auch:
 Big Bird Lake